

Geografia

 Creswell – parrocchia civile dello Staffordshire

 Creswell – città della Contea di Washington, Carolina del Nord
 Creswell – città della Contea di Lane, Oregon

Persone
John Angel James Creswell – politico statunitense

Pagine correlate
Cresswell